Colfiorito ima više značenja:
 Colfiorito, Perugia
 Colfiorito, Roma